Krilnik može značiti:

 Krilnik, najviši čin u nekadašnjoj Ustaškoj vojnici Nezavisne države Hrvatske
 HNK Krilnik, nogometni klub iz Splita